Макко́й () — шотландське прізвище. Відомі носії:

Персоналії 
 Керрі Маккой (); 1958) — американський борець вільного стилю.
 Кларенс Джон Маккой (; 1935—1993) — американський зоолог, герпетолог.
 Метт Маккой (; 1958) — американський актор.
 Пол Маккой (; 1981) — американський вокаліст і музикант.
 Сильвестр Маккой (, народжений Персі Джеймс Патрік Кент-Сміт; 1943) — шотландський актор.
 Стен Маккой (; 1973) — професійний японський бодібілдер з ірландським корінням.

Персонажі 
 Леонард Маккой () — персонаж науково-фантастичного телевізійного серіалу «Зоряний шлях: Оригінальний серіал».
 «Справжня Маккой» () — кримінальний фільм створений у 1993 р. австралійським режисером Расселлом Малкехі.

Інше 
 4259 Маккой (4259 McCoy) — астероїд головного поясу, відкритий 16 вересня 1988 року.

Шотландські прізвища